Ифрејта има више значења:
 Ифрејта (Вашингтон)
 Ифрејта (Пенсилванија)